Кубок Камбоджі з футболу 2016 — 10-й розіграш кубкового футбольного турніру у Камбоджі. Титул володаря кубка здобув Національне міністерство оборони.

Календар

Груповий етап

Група A

Група B

Група C

Група D

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|22 червня 2016

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|22 червня 2016

|}

Матч за третє місце 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|22 червня 2016

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Камбоджі на soccerway 

2016
Камбоджа